Bijbelse betekenis
Ezra (priester), een profeet en schrijver uit het Oude Testament
Ezra (boek), een Bijbelboek
4 Ezra - een apocrief Bijbelboek 

Personen
Ezra Mahon Bagley, Amerikaans componist, kornettist en trompettist
Ezra Mishan, Brits econoom
Ezra Pound, Amerikaans dichter, criticus, vertaler en uitgever.
Ezra Sims, Amerikaans componist en muziekpedagoog.
Ezra Warner, Amerikaans uitvinder
Ezra van Groningen, Nederlands acteur
George Ezra, Brits singer-songwriter
Gideon Ezra, Israëlisch politicus en veiligheidsbeambte

Overige
Ezra (film), een Indiase horrorfilm uit 2017 onder regie van Jay K.
Ezra (Bijbels tijdschrift) van de VBS

Zie ook
Esra, doorverwijspagina